Oqummiaq bezeichnet:
 Oqummiaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Oqummiaq (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqummiaq (Bucht), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland